Vila Meã ist der Name folgender Orte in Portugal:

 Vila Meã (Amarante), Stadt im Kreis Amarante
 Vila Meã (Vila Nova de Cerveira), Ort und ehemalige Gemeinde im Kreis Vila Nova de Cerveira

Vila Meã ist der Name folgender Sportvereine in Portugal:
 Atlético Clube de Vila Meã